Amyntas (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

rois macédoniens
 Amyntas I, qui règne d'environ 540 à 500 av. J.-C., père d'Alexandre I de Macédoine ;
 Amyntas II Micros, qui règne de 394 à 393 av. J.-C. ;
 Amytas III (ou II), qui règne de 393 à 369 av. J.-C., père de Philippe II de Macédoine ;
 Amyntas IV, qui règne vers 360 av. J.-C. ;

autres
 Amyntas, officier d'Alexandre le Grand ;
 Amyntas d'Héraclée, rhéteur et historien grec du  ;
 Amyntas de Galatie, roi de Galatie (36-25 av. J.-C.) ;
 Amyntas, bématiste de la seconde moitié du .

Homonymie dynastique